«Задо́нщина» — памятник древнерусской литературы конца XIV — начала XV веков, повествующий о победе русских войск, возглавляемых великим князем Московским Дмитрием Ивановичем (Донским) и его двоюродным братом Владимиром Андреевичем, над монголо-татарскими войсками правителя Золотой Орды Мамая в Куликовской битве.

Текстология 
В рукописях имеет заглавия «Задонщина великого князя господина Дмитрия Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича», «Слово о великом князе Дмитрии Ивановиче и о брате его, князе Владимире Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамая» и др. «Задонщина» в списке XVII века была впервые опубликована в 1852 году В. М. Ундольским и сразу была воспринята как литературное подражание «Слову о полку Игореве»: отдельные её выражения, образы, целые фразы повторяли и переделывали соответствующие образы, пассажи и выражения «Слова», применяя их к рассказу о победе русских войск над татарами за Доном на Куликовом поле. Все шесть ныне известных списков «Задонщины» дают крайне искажённый текст, и точное восстановление первоначального вида произведения сейчас задача едва ли возможная. Не вполне ясно и текстологическое соотношение сохранившихся списков Задонщины. Исследователи спорят о том, представляет ли собой «краткая редакция» (отражённая в Кирилло-Белозерском списке) изначальную версию или, напротив, впоследствии сокращённую.

Датировка 
Донское, или Мамаево побоище (название «Куликовская битва» впервые употребляется Н. М. Карамзиным в «Истории государства Российского» в 1817 году; в дальнейшем оно стало преобладать в литературе) произошло 8 сентября 1380 года на Куликовом поле, между Доном и Непрядвой (по новейшим исследованиям профессора С. Н. Азбелева — при её истоке, на древнерусском языке «устье», из Волова озера).

Точная дата создания «Задонщины» неизвестна. Она датируется временем между самой битвой и концом XV века, к которому относится её самый ранний сохранившийся список — Кирилло-Белозерский. В рукописи упоминается брянский боярин, впоследствии священник в Рязани, Софоний — вероятный автор повести.

«Задонщина» и «Слово о полку Игореве» 
В конце XIX века французский славист Луи Леже выдвинул гипотезу, согласно которой «Слово о полку Игореве» создано мистификатором XVIII века по образцу «Задонщины» (а не наоборот). Так как связь «Задонщины» со «Словом» не вызывает сомнений, версию Леже приняли все без исключения последующие сторонники версии о поддельности «Слова» (А. Мазон и его группа, А. А. Зимин, К. Трост и его группа, Э. Кинан). Однако некоторые литературоведы (прежде всего О. В. Творогов) отмечали, что пассажи в «Задонщине», параллельные «Слову», не всегда логично вписываются в повествование и содержат много несообразностей, легко объяснимых при традиционном подходе, но маловероятных при версии о вторичности «Слова».

Впоследствии лингвистическими исследованиями Р. О. Якобсона, Л. А. Булаховского и других было показано, что язык «Задонщины» имеет намного больше новых черт, чем язык «Слова». А. А. Зализняк продемонстрировал, что независимые и параллельные «Слову» части «Задонщины» резко различны по синтаксическим параметрам (в то время как «Слово» по этому признаку однородно).

Списки 
 У или M³ — ГБЛ, собр. Ундольского, № 632 (пространная редакция, в сборнике начала 1660-х);
 И-1 или M² — ГИМ, собр. Музейское, № 2060 (пространная редакция, начало утрачено, в сборнике 1530-х — 1540-х гг.);
 И-2 или M1 — ГИМ, собр. Музейское, № 3045 (фрагмент пространной редакции из середины произведения, в сборнике конца XV — начала XVI вв.);
 Ж — БАН, собр. Жданова, № 1.4.1 (фрагмент пространной редакции из начала произведения, в сборнике второй половины XVII в.);
 К-Б или L — РНБ, собр. Кирилло-Белозерского монастыря, № 9/1086 (краткая редакция, в сборнике 1470-х — 1480-х гг.);
 С или M4 — ГИМ, собр. Синодальное, № 790 (пространная редакция, но сходная с К-Б; в сборнике середины XVII в.);
 и несколько строк выписаны (в XVI в.) на чистом листе Минеи служебной на декабрь месяц (РНБ, собр. Кирилло-Белозерского монастыря, № 382/639).
(Первые варианты обозначений приняты в отечественной литературе, вторые использованы в публикации Яна Фрчека).

См. также 
 Сказание о Мамаевом побоище

Примечания

Издания 
 Jan Frček. Zádonština: staroruský žalozpěv o boji Rusů s Tatary r. 1380. Rozprava literárně dějepisná. Kritické vydání textů // Práce Slovanského Ústavu v Praze. Svazek XVIII, 1948. (Опубликованы и сопоставлены пять рукописей.)
  (в пер.)
  (Опубликованы все шесть рукописей)
  (Факсимильное воспроизведение рукописи из ГИМа)
 
  (Сводный текст)
  (Сводный текст. Роскошный подарочный том с иллюстрациями Ильи Глазунова)
  (Опубликованы четыре наиболее сохранившиеся рукописи)

Литература 
 
 
 
 Лаврентьев А. В. «Задонщина», Рязань и московская великокняжеская семья // Slověne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies. — 2015. — № 2. — С. 180—213.
 Лихачев Д. С. Великое наследие // Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. Том 2. – Л.: Худож. лит., 1987. – С. 263-273.
 Моисеева Г. И. К вопросу о датировке Задонщины // ТОДРЛ. — 1979. — Т. XXXIV. — C. 220—240.
 Путилов Б. Н. Куликовская битва в фольклоре // Труды Отдела древнерусской литературы. Том XVII. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. — С. 107—129.
 Соловьёв А. В. Автор «Задонщины» и его политические идеи // Труды Отдела древнерусской литературы / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). — М., Л. : Изд-во АН СССР, 1958. — Т. XIV. — С. 183—197.
 Трофимова Н. В. След «Задонщины» в псковских летописях //Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2004. — № 2 (16). — С. 34—43.
 Федченко О. Д. Софоний Рязанец, брянский боярин // Вестник экспериментального образования. — 2018. — № 4 (17). — С. 9—15.

Ссылки 

 Задонщина (на русском).
 Задонщина. Оцифрованный список по сборнику из собрания Ундольского. Л. 169 об. — 193 об.
 Задонщина. Оцифрованный список по сборнику Ефросина, 1470-е гг., Кир.-Бел. 8/1086 л. 122 — 129 об.
 Задонщина (на русском) на сайте «История».
  Древнерусский текст, транслитерированный современной кириллицей.
 Статья о Задонщине Акад. Д. С. Лихачёва
 Статья о Задонщине в энциклопедии «Кругосвет».
 Статья о Задонщине в энциклопедии «Слова о Полку».

Литература Древней Руси
Древнерусская литература XIV века
Литературные произведения на русском языке
Книги по алфавиту
Куликовская битва